Ланской, Павел Петрович (1792—1873) — русский дворянин, генерал от кавалерии, член Военного совета.
 Ланской, Павел Сергеевич (1757—1832) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор, тайный советник.
 Ланской, Павел Сергеевич (1798) (1798–1855) — российский генерал-лейтенант, участник Крымской войны.